Puntarenas (provincie), een provincie van Costa Rica
Puntarenas (stad), de hoofdstad van deze provincie
Puntarenas (kanton), een kanton van deze provincie
Puntarenas FC, voetbalclub in Puntarenas